Stähler ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Stähler (1808–1869), deutscher Theologe, Dekan, MdL Nassau 
 Franz Stähler (* 1956), deutscher Künstler
 Julia Stähler (* 1978), deutsche Physikerin
 Klaus Stähler (* 1939), deutscher Klassischer Archäologe
 Saskia Stähler (* 1972), deutsche Eiskunstläuferin

Siehe auch:
 Staehler
 Steeler